Вели́кая Вулы́га () — село на Украине, находится в Тывровском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524581301. Население по переписи 2001 года составляет 1145 человек. Почтовый индекс — 23355. Телефонный код — 4355.
Занимает площадь 4,7 км².

Адрес местного совета 
23355, Винницкая область, Тывровский р-н, с. Великая Вулыга, ул. Терешковой, 74

Ссылки 
 Великая Вулыга на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тывровского района